Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1952 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 2 en 3 februari 1952 op de ijsbaan Fyrvalla in Östersund. Er namen 21 schaatsers uit 7 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Hjalmar Andersen, die de Europese titel in 1951 te Oslo had veroverd. Andersen veroverde zijn derde Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1952
Langebaanschaatsen in 1952
Schaatsen in Zweden
Sport in Östersund
Schaatsen